Новак Ђоковић је освојио осму титулу. У финалу је победио Доминика Тима резултатом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Ђоковић је освајањем осме титуле побољшао свој рекорд на овом турниру.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 

 Резултати турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2020.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно